Vater peut faire référence à :

Patronyme 

 Abraham Vater (1684-1751), anatomiste allemand et professeur d'université, membre de la Royal Society, de Leopoldina, Royal Society et de l'Académie royale des sciences de Prusse. Fils de Christian Vater
 Antoine Vater (1689-après 1759), facteur de clavecins
 Christian Vater (1651-1732), botaniste allemand, médecin et professeur d'université, membre de Leopoldina
 Christian Vater (1679-1756), facteur d'orgue allemand
  (1966-), joueuse de football allemande et joueuse de tennis
  (1859-1930), minéralogiste allemand et professeur d'université, membre de Leopoldina
  (1932-2015), professeur d'université allemand, germaniste et linguiste
 Johann Severin Vater (1771-1826), théologien allemand, professeur d'université et linguiste, membre de Académie des sciences utiles, Académie royale des sciences de Prusse, American Antiquarian Society et Académie bavaroise des sciences
  (1924-), femme politique allemande, député au Landtag de Hesse, officier de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
  (1943-), photographe américano-brésilienne, peintre, architecte, illustratrice et commissaire d'exposition

Autre 
 Ampoule de Vater
 Vater, entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de baguettes de batterie
 Association VATER, un type de malformation congénitale (VATER/VACTER)